Perte est un nom commun qui peut faire référence à :
  la perte (psychologie) en psychologie, est la conséquence de la rupture ou de la séparation d'une situation d'attachement ; les pertes importantes provoquent un deuil.
 une perte (comptabilité) en comptabilité, est un déficit (voir Résultat net).
 une perte (hydrologie) en hydrologie, est une ouverture par laquelle un cours d'eau devient souterrain.
 une perte de données ou pertes d'information, en informatique, résulte de la destruction volontaire ou accidentelle d'enregistrements.
 les pertes (au pluriel) dans le domaine militaire, regroupent l'ensemble des morts, blessés, disparus et prisonniers.
 les pertes (au pluriel) en médecine, désigne un écoulement anormal de liquides ou glaires hors du corps, par exemple depuis le vagin ou l'anus.